Nobelova nagrada za književnost dodjeljuje se godišnje autoru iz bilo koje zemlje svijeta koji je napisao "najizvrsnije djelo s idealističkim stremljenjima". Riječ djelo ne označava nužno jedno djelo, može značiti i životni opus autora. Švedska akademija odlučuje tko će dobiti nagradu (moguće je i ne dodijeliti nagradu).

Popis nobelovaca u književnosti od 1901. do danas.

Dobitnici

Vanjske poveznice 
 Službena mrežna stranica

Književnost
 
Književne nagrade